De Zwarte Zee-okroeg of de okroeg Tsjernomore (Russisch: Черноморский округ; Tsjernomorskija okroeg) was een okroeg in het keizerrijk Rusland. Het okroeg bestond van 1866 tot 1896. De okroeg was onderdeel van de oblast Koeban. De hoofdstad was Novorossiejsk en werd in 1874 Anapa. 

De okroeg lag in de Kaukasus en tussen de rivieren Toeapse en de Bzyb. In 1868 werd Anapa de hoofdstad. In 1870 werd het gebied verdeeld in de okroeg Toeapse,
de okroeg Novorossiejsk en de okroeg Sotsji. In 1870 werd de status verlaagd tot otdel. Op 21 maart 1888 werd het gebied onderdeel van het oblast Koeban. De okroeg ging in 1896 op in het Zwarte Zee-gouvernement

Okroeg van het keizerrijk Rusland
Geschiedenis van de kraj Krasnodar